Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 378 dans le monde.

 Route fédérale 378 en Allemagne
 Route régionale 378 en Finlande
 Route nationale 378 en France